Juanito es un hipocorístico (diminutivo) utilizado a menudo para personas que se llaman Juan.

Personajes apodados «Juanito» 
 Juanito Gómez (1954-1992), jugador de fútbol español nacido en Fuengirola (provincia de Málaga);
 Juanito Rodríguez (1965), exjugador de fútbol español nacido en Santa Cruz de Tenerife;
 Juanito Gutiérrez (1976), exjugador de fútbol español nacido en Cádiz;
 Juanito, mascota de la Copa Mundial de Fútbol de 1970 celebrada en México;

Cine 

 Juanito. Película española de 1960 dirigida por Fernando Palacios.

Biología 
 Nombre coloquial que en Chile se le da a la especie Nezara viridula